Riedy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1945), joueur américain de basket-ball
 (né en 1958), acteur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme